Kilamba Kiaxi est l'une des neuf municipalités qui composent la région métropolitaine de Luanda, dans la province du même nom, en Angola.

Kilamba Kiaxi s'étend sur  et compte environ   habitants. Limité à l'ouest de la municipalité de Maianga, à l'est par les municipalités de Rangel et Cazenga, à l'est de la ville de Viana et au sud par la municipalité de Samba. Kilamba Kiaxi comprend les communes de Neves Bendinha, Golfe, Palanca, Havemos de voltar, Vila Estoril et Camama.

Ville nouvelle de Kilamba

Une ville nouvelle de Kilamba est construite dans la zone de Camama, avec un financement chinois qui va permettre d'accueillir  habitants dans des logements neufs. Cette nouvelle ville va permettre de contrebalancer les loyers exorbitants à Luanda, une des villes les plus chères au monde en matière de logement. Elle a été construite en moins de trois ans par le CITIC Group, une compagnie d’État chinoise, pour  de dollars en échange d'un accès prioritaires à des ressources naturelles du pays (notamment le pétrole). 

Face à des prix d'achat prohibitif oscillant entre  et  par appartement, dans un pays dépourvu de classe moyenne, où les deux tiers de la population vivent avec moins de 2 € par jour et où l'accès au crédit est compliqué, seuls une poignée de ces logements ont trouvé preneur. Ainsi, sur les  appartements construit lors de la première tranche, seul 220 d'entre eux ont été vendus.

Avec ses 750 immeubles de huit étages, ses douze écoles et sa centaine de boutiques désespérément vides, la cité est depuis considéré comme la grande ville fantôme d'Afrique. En 2012, le gouvernement angolais annonçait qu'une partie des appartements invendus serait convertie en logements sociaux. La commercialisation du parc immobilier a été confiée à Sonangol Imobiliaria.

Voir aussi
 Provinces de l'Angola

Références

Municipalité en Angola
Luanda